Первый Чемпионат Нидерландов по бразильским шашкам среди мужчин прошёл в Тилбурге 17 мая 2014 года.

Участвовало 28 спортсменов. Чемпионом страны стал Антон ван Беркел. На втором месте Яспер Дамс, на третьем Геннадий Шапиро. Четвёртое место заняла шашистка Виталия Думеш. Чемпионат признан Федерацией шашек Нидерландов.

Регламент 
Турнир прошёл в 10 раундов по швейцарской системе. На партию давалось 10 минут плюс 5 секунд на каждый ход.

Результаты

Ссылки 
 Сайт чемпионата

Нидерланды
Спортивные соревнования в Тилбурге
Чемпионаты Нидерландов по шашкам
Спорт в Нидерландах в 2014 году
2014 год в шашках
События 17 мая
Май 2014 года